Foros – località della Crimea
 7629 Foros – asteroide della fascia principale
 Cratere Foros –  cratere sulla superficie di Marte